Az 1964–1965-ös német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 2. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1964. augusztus 22-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1965. május 15-én rendezték. A címvédő a az 1. FC Köln volt és a bajnok a Werder Bremen lett.

Tabella

Eredmények 
<div style="white-space:nowrap;">

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
Az 1964–1965-ös szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet